Ponte — construção para atravesar um rio

Portugal
Pontinha — freguesia do concelho de Odivelas
Pontinha (Lajes do Pico) — Montanha na ilha do Pico, Açores.
Forte de São José ou Forte da Forte da Pontinha Bateria da Pontinha — um forte no Porto do Funchal
Estação Pontinha — estação do Metropolitano de Lisboa
Pontinha - comunidade quilombola da Pontinha. Município de Paraopeba MG Brasil

Desambiguações de topônimos